Amilcar Zannoni, né le  à Bagno di Romagna en Italie, sculpteur sur acier.
Fermo Zannoni, né le  à Solagna (Italie) et mort le  à Rio de Janeiro (Brésil) est un joueur d'échecs italien.
Giovanni Battista Zannoni, né le  à Florence et mort le  à Florence est un archéologue italien.